Meistriliiga 2000 foi a 10ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o Levadia Maardu.

Classificação Final 

 * GANADOR da Copa da Estônia

Campeão

Artilharia 
1. Egidijus Juška  (TVMK Tallinn)      24
=. Toomas Krõm      (Levadia Maardu)    24  
3. Maksim Gruznov   (Trans Narva)       23
4. Vitalijs Teplovs (TVMK Tallinn)      13
=. Indro Olumets    (Levadia Maardu)    13
6. Marius Dovydenas (Tulevik Viljandi)  12
7. Sergei Bragin    (Levadia Maardu)    11
8. Meelis Rooba     (Flora Tallinn)     10
=. Dmitri Lipartov  (Trans Narva)       10

2000
2000 no futebol
Desporto na Estônia em 2000